211 puede referirse a:

 Los años
 211
 211 a. C.
 1211

 Otros
 (211) Isolda, asteroide.
 N-211, carretera.
 Junkers Jumo 211, motor.
 Celda 211, película.
 Celda 211, novela.
 Proyecto 211, proyecto educativo chino.